Timerliit er navnet på flere lokaliteter i Grønland, blandt andre:

I Sisimiut-området 
 Timerliit (boplads, Sisimiut) – en tidligere boplads, som lå 36 km øst for byen Sisimiut og umiddelbart øst for bygden Sarfannguit i Vestgrønland

I Maniitsoq-området 
 Timerliit (bygd, Maniitsoq) – en tidligere bygd, som lå 49 km nord for byen Maniitsoq og 8 km øst for bygden Kangaamiut på Grønlands vestkyst

I Narsaq-området 
 Timerliit (fåreholdersted, Narsaq) – et aktivt fåreholdersted, som ligger på halvøen Vatnahverfi 41 km øst for Narsaq og 4 km syd for Igaliku Kujalleq i Sydgrønland